Кременчугский округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года. Административный центр — город Кременчуг.

История 
Образован в 1923 году в составе Полтавской губернии. В состав округа вошли бывший Кременчугский уезд (20 волостей), 4 волости Хорольского уезда и 1 волость Александрийского уезда Екатеринославской губернии.

Первоначально округ делился на 10 районов: Бригадировский, Глобинский, Горбовский, Градижский, Кишеньковский, Кохновский, Крюковский, Манжалеевский, Потокский и Семёновский.

В июне 1925 года губернии на Украине были упразднены, и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР. При этом в состав округа были переданы Еремеевский район упразднённого Золотоношского округа, а также Глинский, Косовський, Краснокаменский, Лиховский, Ново-Георгиевский, Онуфриевский и Попельнастовский районы упразднённого Александрийского округа.

В 1928 году в Кременчугском округе были упразднены Горбовский, Кохновский, Краснокаменский, Крюковский, Манжалеевский и Попельнастовский районы. Образованы Велико-Крынковский и Куцеволовский районы. Еремеевский район был переименован в Жовнинский.

Округ упразднён в июле 1930, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

В феврале 1932 года значительная часть районов округа были включены в Харьковскую область.

Население 
По данным переписи 1926 года численность населения составляла 791,6 тыс. чел. В том числе украинцы — 91,5 %; евреи — 4,8 %, русские — 3,0 %.

Примечания

Литература 
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 т. / Ред. колл.: П. У. Бровка и др. — Мн.: Гл. редакция Белорусской Советской Энциклопедии, 1979. — Т. 1. История. Общественный и государственный строй. Законодательство и право. Административно-территориальное деление. Населённые пункты. Международные связи. — 768 с. — 50 000 экз. (Об округах СССР)
 Большая Российская энциклопедия. — том «Россия». — М., 2004. (Об округах СССР).

Источники, использованные в статье 

 Кременчугский округ.

Округа УССР
Округа, образованные в 1923 году
Округа, упразднённые в 1930 году